Portrait de jeune homme, Portrait d'un jeune homme ou Portrait de jeune garçon est le titre de plusieurs œuvres :
 Portrait de jeune homme, tableau de Botticelli conservé à Florence (1470).
 Portrait de jeune homme, tableau de Botticelli conservé à Washington (1482-1485).
 Portrait de jeune homme, tableau de Botticelli conservé à Londres (v. 1483).
 Portrait de jeune homme, tableau de Botticelli conservé à Paris (1475-1500).
 Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon, tableau de Botticelli, coll. part. (1470-1480).
 Portrait d'un jeune homme, tableau de Corneille de Lyon.
 Portrait d'un jeune homme en demi-buste, tableau de Corneille de Lyon.
 Portrait de jeune garçon, tableau du Pérugin (1495).
 Portrait de jeune homme à la lampe, tableau de Lorenzo Lotto (1506).
 Portrait d'un jeune homme de dix-huit ans, tableau de Georg Pencz (1544).
 Portrait de jeune homme ou Portrait du jeune Pietro Bembo, tableau de  Raphaël conservé à Budapest (v. 1504) ;
 Portrait de jeune homme, tableau de Raphaël anciennement à Cracovie, aujourd'hui perdu (1513-1514) ;
 Portrait d'un jeune homme de Raphaël (1515-1519) ;
 Portrait d'un jeune homme de Rembrandt (1639-1640 ; considéré comme un autoportrait, avant d'être considéré comme anonyme par la critique moderne) ;
 Portrait de jeune homme, tableau de Rosso Fiorentino (1517-1518)
 Portrait de jeune homme, tableau de Michael Sweerts (1656), conservé au musée de l'Ermitage
 Portrait d'un jeune homme, tableau de Titien (1520).
 Portrait d'un homme jeune, tableau de Diego Vélasquez (1623 - 1631, inachevé).

Voir aussi